Nièvre (departement)
Nièvre (Loire)
Nièvre (Somme)